Palau-sator kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Palau-sator (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Palau-sator (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar